Tefft steht für:

 Tefft (Indiana), Ortschaft im Jasper County (Indiana)

Tefft ist der Familienname folgender Personen:
 Israel K. Tefft (1794–1862), US-amerikanischer Autographensammler
 John F. Tefft (* 1949), US-amerikanischer Diplomat